E89 peut faire référence à :
 Anomalies endocriniennes et métaboliques après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs, d'après la Classification internationale des maladies ;
 BMW Z4 (E89), deuxième génération de la BMW Z4 ;
 Route européenne 89, une route en Turquie.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres